Arctodiaptomus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Andreas Kiefer 1932. Arctodiaptomus ingår i familjen Diaptomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Arctodiaptomus